Rue de la Pompe – via del XVI arrondissement di Parigi
 Rue de la Pompe – stazione della metropolitana di Parigi